F23 oder F 23 steht für:
 BMW F23, deutsches Automobil, siehe BMW F22/F23

F-23 steht für:
 Northrop YF-23, Prototyp für das Advanced-Tactical-Fighter-Programm der United States Air Force
 ARV General Urdaneta (F-23), venezolanische Fregatte

F23